Міста Бутану — перелік найбільших населених пунктів держави Бутан.

Найбільшою міською агломерацією в Бутані є місто Тхімпху, де мешкало 98 676 (перепис 2005 року). Таким чином 15 відсотків населення країни проживає в столичній агломерації.

Нижче подано таблицю з найбільшими населеними пунктами Бутану за переписом 2005 року. Кількість жителів подано без врахування передмість.
  

Джерело: Office of the Census Commissioner, Royal Government of Bhutan

Примітки

Посилання 
 Population and Housing Census of Bhutan 2005

Бутан